Pöllö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöllö (ö i Finland, Egentliga Finland, Åbo, lat 60,39, long 22,00), 
 Pöllö (ö i Finland, Egentliga Finland, Åbo, lat 60,47, long 21,68), 

Robotskapade Finlandförgreningar